A 2010-es alpesisí-világkupa – női lesiklás végeredménye.

Végeredmény

Források 
FIS: Alpine World Cup 2010 ladies' downhill standings

2010-es alpesisí-világkupa